Bernreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bernreiter (1835–1892), deutscher Kirchen- und Tiermaler
 Christian Bernreiter (* 1964), deutscher Politiker (CSU), bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr
 Franz Bernreiter (* 1954), deutscher Biathlet und Biathlontrainer

Siehe auch:
 Baernreither